La denominación Convento del Corpus Christi se puede referir a:

Convento del Corpus Christi (Bornos).
Convento del Corpus Christi (Córdoba).
Convento del Corpus Christi (Zamora)'.